

“Англійська Хелен Дорон” – світовий лідер у галузі викладання англійської як другої мови 
Міжнародна франчайзингова мережа “Англійська Хелен Дорон” представлена у 37 країнах більш ніж 1 000 навчальними центрами.

В Україні перший навчальний центр відкрився в Одесі у 2004 році. Зараз у 32 містах України працюють понад 70 навчальних центрів, де щороку близько 10 000 студентів віком від 3-х місяців до 19 років вивчають англійську за авторською методикою Хелен Дорон.

Методика Хелен Дорон ()  базується на багаторічному досвіді та знаннях. Фокус на навчанні з задоволенням, невеликих групах, фоновому прослуховуванні та позитивній мотивації демонструє ефективність протягом 3-х десятиліть. Курси включають різні активності з урахуванням потреб різних стилів навчання. Навчальні матеріали є унікальними, оскільки містять авторські історії, пісні та відео, які заохочують до іноземної мови як рідної.

Історія створення та розвитку 
Більше 30 років тому, коли Хелен Дорон спостерігала, як її донька вивчає гру на скрипці за методом Сузукі, діти вчилися грати на слух, відтворюючи музику, яку почули. Сузукі описав свій метод як “мова музики”. Натхненна принципами цього підходу, Дорон запитала себе: "Якщо Сузукі викладає мову музики, чому ми не викладаємо музику мови?".

Будучи лінгвістом, Дорон глибоко розуміла механіку мови. А як викладач та мати дітей-білінгвів, вона бачила виклики, пов'язані з навчанням англійської як другої мови. В ті часи вчителі у загальноосвітніх школах використовували стандартні методики навчання іноземної мови через читання та письмо.

В 1985 році Хелен Дорон розробила власну методику викладання англійської мови у ранньому віці. Ця інноваційна методика Хелен Дорон дозволила дітям вчитися говорити англійською і розуміти її ще до того, як вони почнуть читати і писати, – так само, як і їхньою рідною мовою.

Освітня група Хелен Дорон втретє поспіль отримує престижну премію Global Franchise Award, за глобальне менторство у 2021, після перемоги в цій же категорії у 2020 та премії за найкращу дитячу та освітню франшизу у 2019 році.

Методика «Хелен Дорон Рання Англійська» 
Викладачі Англійська Хелен Дорон навчають англійській, як рідній, створюючи мовне середовище. На заняттях звучить виключно англійська мова. Під керівництвом сертифікованого викладача міжнародного рівня діти знайомляться з новими словами через живе спілкування, творчість, веселі завдання, ігри та музику. Уроки англійської мови для дітей з Англійською Хелен Дорон - це завжди справжня незабутня пригода.

Основні складові методики Хелен Дорон 

 Чітка та продумана система регулярних занять з врахуванням віку та рівня знань дітей.
 Сприйняття англійської мови як рідної (заняття проводяться виключно англійською мовою, без перекладу).
 Навчання у маленьких групах (від 4-х до 8-ми дітей), що дає можливість приділити увагу кожній дитині.
 Вчителі, які проходять міжнародну підготовку та мають досвід роботи з дітьми від найменшого до підліткового віку.
 Весела, дружня та невимушена атмосфера гри, що створює позитивну мотивацію у навчанні.
 Максимальне проведення часу в англомовному середовищі, яке забезпечується за рахунок прослуховування аудіо у фоновому режимі вдома.
 Тривалість кожного курсу не менше 10-16 місяців, що включає 80 – 130 занять на рік.
 Індивідуальний підхід до кожного учня.
 Батьки можуть перебувати на заняттях разом з маленькими дітьми.
 Зручний графік відвідування та система відпрацювань пропущених занять.

Більш того, система занять розроблена таким чином, щоб діти не лише вивчали англійську мову, але й розвивали моторику, мовний апарат, асоціативне мислення, елементи логіки, математики .

Унікальні здібності кожної людини криються в її генетичних особливостях. Проте вчені довели, що впливати на розвиток інтелектуальних здібностей можна шляхом ранньої стимуляції мозку, котра призводить до утворення нових нейронних шляхів. Однією з таких стимуляцій є раннє вивчення іноземної мови, яке не тільки позитивно впливає на збільшення потенціалу для інтелектуального розвитку дитини, але й значно підвищує шанси до вивчення мов, що доведено неодноразово дослідженнями – діти-білінгви показують набагато кращі результати.

Про викладачів 
Викладачі “Англійська Хелен Дорон” є висококваліфікованими фахівцями з викладання за авторською методикою Хелен Дорон. Ми вважаємо їх найкращими в освітній галузі, оскільки вони підтримують процес навчання вашої дитини на кожному кроці, заохочуючи її досягати максимальних результатів.

Особливе навчання. Досвід, що змінює життя 
Навчання на викладача “Англійська Хелен Дорон” включає проходження інтенсивної та насиченої навчальної програми, яка дає викладачам унікальний досвід, що дозволить розкрити найкраще в оточуючих і в собі.

Викладачів навчатють тренери міжнародної кваліфікації з багаторічним досвідом роботи за унікальною методикою “Англійська Хелен Дорон”. Після проходження тренінгу викладачі отримують міжнародні сертифікати та мають можливість працювати за методикою Хелен Дорон в країнах, де є наші навчальні центри.

Джерела 
 Методика в Україні
 Офіційний вебсайт
Official Helen Doron English WebsiteOfficial Helen Doron Russia WebsiteOfficial Helen Doron Albania Website**Official Helen Doron Austria Website
Official Helen Doron Bulgaria Website
Official Helen Doron Bosnia and Herzegovina Website
Official Helen Doron Hungary Website
Official Helen Doron Germany Website
Official Helen Doron Israel Website
Official Helen Doron Spain Website
Official Helen Doron Italy Website
Official Helen Doron Cyprus Website
Official Helen Doron China Website
Official Helen Doron Liechtenstein Website
Official Helen Doron Macedonia Website
Official Helen Doron Mexico Website
Official Helen Doron Nigeria Website
Official Helen Doron Peru Website
Official Helen Doron Poland Website
Official Helen Doron Portugal Website
Official Helen Doron Romania Website
Official Helen Doron San Marino Website
Official Helen Doron Serbia Website
Official Helen Doron Slovakia Website
Official Helen Doron Slovenia Website
Official Helen Doron Thailand Website
Official Helen Doron Turkey Website
Official Helen Doron Ukraine Website
Official Helen Doron Croatia Website
Official Helen Doron Czech Republic Website
Official Helen Doron Switzerland WebsiteOfficial Helen Doron Ecuador WebsiteOfficial Helen Doron Estonia Website** Official Helen Doron South Korea Website
 «The music of language» by H. Doron 2010 Helen Doron Educational Group
 https://web.archive.org/web/20140313225804/http://www.childbrand.ua/articles/16/305.html
 https://web.archive.org/web/20121025150648/http://www.detstvo.info/institution/foreignlanguage.html 
 http://helendoronzp.livejournal.com/
 http://www.danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=7639166

Англійська мова